John Sewell (1940–) kanadai jogász, politikus, Toronto polgármestere (1978–1980)
 John Sewell (1882–1947) olimpiai bajnok (1920) brit kötélhúzó

hasonló
Jackie Sewell (eredetileg John Sewell) (1927–2016) angol és zambiai válogatott angol labdarúgó, csatár